GIC est un sigle qui peut faire référence à :
 grand invalide civil, dans la médecine du travail française, une personne handicapée ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à  ;
 groupement d'intérêt communautaire, une subdivision administrative mise en place au Sénégal, dans le cadre de la décentralisation ;
 Guaranteed investment certificate (en français, certificat de placement garanti), un type de placement bancaire canadien ;
 Groupement interministériel de contrôle, un organisme français dépendant du Premier ministre procédant à des écoutes téléphoniques ;
 Geomagnetically induced current (en français, courant induit géomagnétiquement), un courant engendré par la météorologie de l'espace qui affecte les conducteurs électriques de grandes longueurs ;
 grande installation de combustion (par exemple, une centrale thermique) ;
 gestion des interactions clients ;
 groupe d'investigation cynophile, une unité de la Gendarmerie nationale française ;
 groupe d'initiative commune, en droit camerounais, un type d'organisation privée et autonome ;
 GIC Private Limited (anciennement Government of Singapore Investment Corporation), un fonds souverain singapourien ;
 code UCI de l'équipe cycliste Geumsan Insam Cello, en Corée du sud.